Flex peut désigner :
Adobe Flex, un framework RIA fourni par Adobe Systems
Busta Flex, un rappeur français
Flex, un chanteur panaméen
Flex, une implémentation libre de l'analyseur lexical Lex
Flex, un club de musique autrichien, principalement drum and bass
Flex, un super-héros appartenant à l'univers de Marvel Comics
Flex fuel désigne les moteurs polycarburants pouvant utiliser deux ou trois types de carburant.
Ford Flex, une automobile
 Le flex, en ski, est l'indice de rigidité de la coque d'une chaussure de ski. Il s'exprime par un nombre compris entre 60 pour les chaussures les plus souples et 140 ou plus pour les  chaussures de compétition 
Le Flex, un pas de dance hip hop
 Flex (autopartage), un service d'autopartage au Luxembourg
Flex (entreprise), anciennement Flextronics, une entreprise de fabrication d'équipements électroniques.
, un système d'exploitation mono tâche développé par  à partir de 1976 pour la famille des microprocesseurs Motorola 6800.
FLEX (satellite), un satellite artificiel d'observation de la Terre.

Titres 

Flex, un magazine américain de bodybuilding
Flex, titre original de Biceps Business, film américain de Harry Grant sorti en 1988 ; 
 Busta Flex est le premier album du rappeur Busta Flex, sorti le .